Maik steht für:

 Maik, männlicher Vorname
 Maik (Gemeinde St. Jakob in Defereggen), Einzelsiedlung in St. Jakob in Defereggen, Österreich
 Maik (Einheit), Längenmaß in Rangun
 (52005) Maik, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Meik
 Mike